Сент-Обен-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Сент-Обен-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос